Grays désigne notamment :

Toponyme

Grays, une ville de l'Essex
 Grays, un hameau du Kent

Baie de Grays, une baie du Nunavut

Grays, un cours d'eau de l'État de Washington

la rivière Grays, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 Grays International, un équipementier sportif

en:Grey (disambiguation)